Master Chief steht für:
 Master Chief Petty Officer, hoher Unteroffiziersdienstgrad (Chief Petty Officer) bei der US Navy und der US Coast Guard
 Master Chief Petty Officer of the Navy, Dienststellung des höchsten Unteroffiziersdienstgrads der US Navy
 Master Chief Petty Officer of the Coast Guard, Dienststellung des höchsten Unteroffiziersdienstgrads der US Coast Guard
 Master Chief Musician, hoher Unteroffiziersdienstgrad für Musiker bei der US Navy
 Master Chief Hospital Corpsman, hoher Unteroffiziersdienstgrad für Hospital Corpsman beim US Navy Hospital Corps

 Spielfigur des Spiels Halo, siehe Halo (Spieleserie) #Master Chief

Siehe auch:
 Chief